Дорчестер ():
 Дорчестер — город в графстве Дорсет в Англии
 Дорчестер — округ в Мэриленде
 Дорчестер — округ в Южной Каролине
 (3858) Дорчестер — астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса.
 The Dorchester — отель в Лондоне

См. также 
 Dorchester Collection — сеть отелей